Račanský ist der Familienname folgender Personen:
 Luboš Račanský (* 1964), tschechischer Sportschütze
 Miloslav Račanský (* 1993), tschechisch-isländischer Eishockeyspieler